Ernest de Bavière peut faire référence à :
Ernest de Bavière (1373-1438), duc de Bavière de 1397 à sa mort ;
Ernest de Bavière (1500-1560), curateur de Passau et de l'archevêché de Salzbourg ;
Ernest de Bavière (1554-1612), archevêque-électeur de Cologne puis prince-évêque de Liège.